Perforatie (algemeen), het doorboren van een object
 orgaanperforatie:
 Darmperforatie